Bresinke ist der deutsche Name dreier Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Oppeln:
 Brzezinka (Kluczbork) (Bresinke, 1935 Birrdorf, 1935–1945 Birkdorf, Kreis Kreuzburg/Schlesien)
 Brzezinki (Wołczyn) (Bresinke, 1935–1945 Bürgsdorf, Kreis Kreuzburg/Schlesien)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Brzezinka (Czarna Dąbrówka) (Bresinke, Kreis Stolp/pommern)